Phacops — род трилобитов из семейства Phacopidae отряда Phacopida, который обитал в Европе и Северной Америке в силурийском и девонском периодах. Это было округлой формы животное с шаровидной головой и большими глазами, вероятно, питавшееся детритом.

История изучения 
Род был выделен Германом Эммрихом в 1839 году.

Виды 
 Phacops accipitrinus
 Phacops algericus
 Phacops breviceps
 Phacops breviceps
 Phacops bronni
 Phacops chlupaci
 Phacops circumspectans
 Phacops degener
 Phacops fecundus
 Phacops hoseri
 Phacops kockeli
 Phacops maurulus
 Phacops modestus
 Phacops orestes
 Phacops platilegnotor
 Phacops rana
 Phacops salteri
 Phacops serratus
 Phacops speculator
 Phacops sternbergi
 Phacops turco
 Phacops zinkeni

Распространение 

Факопиды
Трилобиты силурийского периода
Трилобиты девонского периода